Niektóre kościoły pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła:

W Polsce
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach
 Konkatedra Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Przesławicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Józefa oraz klasztor Bernardynek w Warcie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie

Na świecie
 Katedra Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Mostarze

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!